Темите (133-139) по-долу са покрити в глава V-та: Ангиология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Introduction ()

blood vascular system
 lymph vascular system
 lymph
 arteries
 arterioles
 capillaries
 veins
 circulation of the blood
 atrium
 ventricle
 pulmonary arteries
 pulmonary veins
 systemic circulation
 pulmonary circulation
 portal vein
 sinusoids
 hepatic veins

Structure of Arteries
 inner coat (tunica intima)
 fenestrated membrane
 middle coat (tunica media)

Structure of Arteries
 external coat (tunica adventitia)
 tunica elastica externa
 sheaths of arteries
 vasa vasorum
 Capillaries

Structure of capillaries

Sinusoids
 Coats of Veins
 internal coat
 middle coat
 outer coat

The blood ()

plasma (liquor sanguinis)
 blood corpuscles
 Colored or red corpuscles (erythrocytes)
 microcytes

colorless corpuscles or leucocyte
 oxyphil or neutrophil
 polymorphonuclear leucocytes
 eosinophil corpuscles
 hyaline cell or macrocyte
 lymphocyte

colorless corpuscles or leucocyte
 pseudopodium
 blood platelets
 prothrombin
 thromboplastin

Development of the vascular system ()

angioblast or vasoformative cell
 plexuses

blood island
 heart
 primitive aortæ
 vitelline vein
 dorsal aorta

vitelline circulation

Further development of the heart

five parts
 sinus venosus
 primitive atrium
 primitive ventricle
 bulbus cordis
 truncus arteriosus
 atrial canal

sinus venosus
 crista terminalis of His
 inferior vena cava

sinus venosus
 septum spurium
 spina vestibuli
 right venous valve and left venous valve

sinus venosus
 sinus septum

sinus venosus
 endocardial cushions
 septum intermedium
 primitive atrium
 septum primum
 ostium primum of Born
 foramen ovale (ostium secundum of Born)
 septum secundum
 primitive ventricle
 septum inferius
 ventricular septum

bulbus cordis

truncus arteriosus and bulbus cordis
 aortic septum
 Valves of the heart

Further development of arteries

Development of arteries

Anterior ventral aortæ
 Aortic arches
 carotid arch

Dorsal aortæ
 aortic isthmus

Further development of veins

Visceral veins
 vitelline veins or omphalomesenteric veins

Visceral veins
 vitelline veins or omphalomesenteric veins
 sinusoids
 venæ advehentes
 venæ revehentes
 umbilical veins
 ductus venosus

Parietal veins
 ducts of Cuvier
 cardinal veins
 primitive jugular veins
 Inferior vena cava
 subcardinal veins

inferior vena cava

inferior vena cava
 right superior venæ cavæ and left superior venæ cavæ
 left innominate vein
 vestigial fold of Marshall
 oblique vein of Marshall
 Venous sinuses of the Dura mater

The thoracic cavity ()

thoracic cavity
 pericardium
 pleura
 Cavity of the Thorax
 Upper opening of the thorax
 Lower opening of the thorax

The pericardium ()

Pericardium

fibrous pericardium (outer sac)
 superior sternopericardiac ligament
 inferior sternopericardiac ligament
 serous pericardium (inner sac)
 epicardium
 arterial mesocardium
 venous mesocardium
 oblique sinus
 transverse sinus
 ligament of the left vena cava (vestigial fold of Marshall)
 vein of the left atrium (oblique vein of Marshall)

The heart ()

heart (cor)

Component parts 
 atrium
 ventricle
 grooves
 coronary sulcus (auriculoventricular groove)

grooves
 interatrial groove
 anterior longitudinal sulcus
 posterior longitudinal sulcus
 incisura apicis cordis
 base (basis cordis)
 apex (apex cordis)

sternocostal surface
 diaphragmatic surface
 right margin
 acute margin
 left margin (obtuse margin)

Right atrium

Right atrium (atrium dextrum; right auricle)
 sinus venarum
 auricula
 Sinus venarum (sinus venosus)

Auricula (auricula dextra; right auricular appendix)
 terminal sulcus
 terminal crest
 musculi pectinati

Interior of heart

superior vena cava

inferior vena cava
 atrial septum
 coronary sinus
 foramina venarum minimarum (foramina Thebesii)
 minute veins (venœ cordis minimœ)
 atrioventricular opening (tricuspid orifice)
 valve of the inferior vena cava (valvula venœ cavœ inferioris; Eustachian valve)

valve of the coronary sinus (valvula sinus coronarii; Thebesian valve)
 fossa ovalis
 limbus fossæ ovalis (annulus ovalis)
 intervenous tubercle (tuberculum intervenosum; tubercle of Lower)

Right ventricle

Right ventricle (ventriculus dexter)
 conus arteriosus
 tendon of the conus arteriosus
 Openings
 right atrioventricular orifice
 opening of the pulmonary artery
 Valves
 tricuspid valve (valvula tricuspidalis)
 anterior cusp (infundibular cusp)
 posterior cusp (marginal cusp)
 medial cusp (septal cusp)

Valves
 tricuspid valve (valvula tricuspidalis)
 chordæ tendineæ
 trabeculæ carneæ (columnœ carneœ)
 musculi papillares
 moderator band
 pulmonary semilunar valves

Valves
 pulmonary semilunar valves
 thickened nodule (corpus Arantii)
 lunulæ
 sinuses of Valsalva

Left atrium

Left atrium (atrium sinistum; left auricle)
 principal cavity
 Auricula (auricula sinistra; left auricular appendix)
 pulmonary veins
 left atrioventricular opening

musculi pectinati

Left ventricle

Left ventricle (ventriculus sinister)
 openings
 left atrioventricular opening (mitral orifice)
 aortic opening
 valves
 aortic semilunar valves
 aortic vestibule
 bicuspid valve (mitral valve, valvula bicuspidalis)
 aortic cusp
 posterior cusp

valves
 aortic semilunar valves
 aortic sinuses (sinuses of Valsalva)
 trabeculæ carneæ
 musculi papillares
 Ventricular septum (septum ventriculorum; interventricular septum)
 muscular ventricular septum
 membranous ventricular septum

Structure of the heart

epicardium
 endocardium
 myocardium

fibrous rings of heart
 trigonum fibrosum
 Cardiac muscular tissue
 Purkinje fibers

muscular structure of the heart
 fibers of the atria
 superficial fibers
 deep fibers
 annular fibers
 fibers of the ventricles
 superficial layers
 deep layers
 atrioventricular bundle of His
 sinoatrial node
 atrioventricular node

Vessels and Nerves
 Cardiac Cycle and the Actions of the Valves
 cardiac cycle
 atrial systole
 ventricular systole

Peculiarities in the vascular system in the fetus ()

foramen ovale

valve of the inferior vena cava
 ductus arteriosus
 hypogastric arteries
 umbilical arteries
 Fetal circulation
 porta hepatis (transverse fissure of the liver)
 ductus venosus

Changes in the Vascular System at Birth

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: V. Ангиология

Анатомия на Грей